Piotr Krupski – cymbalista, kompozytor, producent, wykonawca muzyki elektronicznej w latach 1994-2011.

Muzyka elektroniczna 
Debiutem fonograficznym Piotra Krupskiego była kaseta "Kombimus" wydana przez OLD-SKOOL w 2005 roku. Do jej nagrania zostali zaproszeni: Tomasz Łosowski - jeden z najlepszych polskich perkusistów, Dariusz Knitter - gitarzysta oraz Bartosz Turkowski - basista. Kompozycje zostały nagrane we własnym studiu. Poza wspomnianą kasetą, Piotr Krupski nagrał trzy autorskie płyty: "Światło prawdy", "Planeta RX" i "Elbing 1904".

Muzyka elektroniczna Piotra Krupskiego kilkakrotnie zagościła w Programie 3 Polskiego Radia w audycji Jerzego Kordowicza "Studio el-muzyki". W 2008 roku doszło do osobistego udziału Piotra Krupskiego w tej audycji. W tym samym roku pojawił się on w "El-Stacji" Marka Kwiatkowskiego.

Piotr Krupski, wykonując własne kompozycje elektroniczne, koncertował wraz z Bartoszem Turkowskim (gitara basowa, perkusja elektroniczna Simmons) z materiałem z płyt "Kombimus" i "Elbing 1904". Wspólnie wystąpili oni na "Elektronicznych Pejzażach Muzycznych" w Olsztynie i Elblągu w 2008 r., "World Electronic Music Festival" w Słubicach w 2009 r. i "The Day Of Electronic Music" w Cekcynie w 2011 r. W 2017 r. została wydana ostatnia elektroniczna płyta Piotra Krupskiego, zatytułowana „Piotr Krupski & Friends – Electronic Worlds”. W nagraniach udział wzięli zaprzyjaźnieni muzycy: Władysław 'Gudonis' Komendarek, Sławomir Łosowski, Tomasz Łosowski, Andrzej 'Andymian' Mierzyński, Christian Rössle, Sebastian Orda-Sztark i Dariusz Wilk 'DaWi', a mastering wykonał Dieter Werner.

Cymbały wileńskie 
Od 2012 roku Piotr Krupski nie wykonuje muzyki elektronicznej. Obecnie koncertuje na cymbałach wileńskich. Jest wnukiem słynnego cymbalisty Józefa Krupskiego. W 2012 roku na zamówienie Piotra Krupskiego lutnik wykonał replikę cymbałów jego dziadka. Powstały one jedynie na podstawie zdjęć, ponieważ sam instrument nie zachował się. Obecnie Piotr Krupski gra repertuar swojego dziadka. Ważniejsze wydarzenia z udziałem Piotra Krupskiego: Koncert Cymbalistów w Stradunach w 2012 r., 37 Międzynarodowy Jarmark Folkloru w Węgorzewie w 2014 r, 49 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym w 2015 r. (II nagroda w kategorii folklor-kontynuacja), Turniej Muzyków Prawdziwych w Szczecinie w 2015 r. (III miejsce w kategorii solistów instrumentalistów), VI Edycja Konkursu Stara Tradycja w ramach Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata (laureat).

W 2019 r. Piotr Krupski został nagrodzony Basztą - najwyższą nagrodą na 53. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym w kategorii solistów instrumentalistów.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona www artysty

Polscy kompozytorzy
Urodzeni w 1972
Ludzie urodzeni w Elblągu